Hrvatska:
 Šarići (Marčana), naselje u općini Marčana

Crna Gora:
 Šarići (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine